Reihlen ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Reihlen (1805–1868), deutsche Diakonisse
 Erika Reihlen  (* 1936), deutsche Zahnärztin und Medizinaldirektorin
 Helmut Reihlen (1934–2022), deutscher Ingenieur und Direktor des Deutschen Instituts für Normung (DIN)